Boch steht für:
 Boch (Kaufmannsfamilie)
 Villeroy & Boch, deutscher Keramikproduzent
 Boch (Künstlerfamilie)

Boch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Boch (1860–1943), deutscher Unternehmer, 1919/20 kommissarischer Landrat von Saarlouis
 Andreas Boch oder Andreas Poach (1516–1585), deutscher Theologe
 Anna Boch (1848–1936), belgische Malerin
 Charlotte Boch (1868–1931), deutsche Schauspielerin
 Edmund von Boch (1845–1931), deutscher Unternehmer
 Eugen von Boch (1809–1898), deutscher Unternehmer
 Eugène Boch (1855–1941), belgischer Maler
 François Boch (1700–1754), Eisengießer, Gründer der Porzellanmanufaktur Jean-François Boch et Frères 
 Gerold Boch (* 1950), deutscher Fechter 
 Jean-François Boch (1782–1858), luxemburgischer Unternehmer 
 Johann Siegismund Boch (1798–1870), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Margarita von Boch (* 1951), Dolmetscherin und Mäzenatin
 Margot Boch (* 1999), französische Rodlerin und Bobfahrerin
 Monika von Boch (1915–1993), deutsche Künstlerin
 Peter Boch (* 1980), deutscher Politiker (CDU) und Bürgermeister
 Pierre-Joseph Boch (1737–1818), französischer Unternehmer 
 Rudolf Boch (* 1952), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Simon Boch (* 1994), deutscher Leichtathlet
 Thomas Boch (1810–1878), deutscher Verwaltungsbeamter
 Volker Boch (* 1976), deutscher Journalist, Zeitungsredakteur und Landrat

Siehe auch:
 Boche (Begriffsklärung)
 Poch (Begriffsklärung)